Sidek ist der Name folgender Personen:

 Jalani Sidek (* 1963), malaysischer Badmintonspieler
 Misbun Sidek (* 1960), malaysischer Badmintonspieler
 Rahman Sidek (* 1965), malaysischer Badmintonspieler
 Rashid Sidek (* 1968), malaysischer Badmintonspieler
 Razif Sidek (* 1962), malaysischer Badmintonspieler
 Shahrizan Sidek (* 1987), malaysischer Badmintonspieler
 Zamaliah Sidek (* 1975), malaysische Badmintonspielerin
 Sidek Abdullah Kamar (1936–2005), malaysischer Badmintontrainer